szpilka – metalowy pręcik ostro zakończony, z główką na drugim końcu, wykorzystywany m.in. w krawiectwie
 szpilki – damskie obuwie na wysokim obcasie
 „Szpilki” – ilustrowany tygodnik satyryczny (1935–1994)
 szpilki, igły – liście roślin iglastych
 Szpilki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim

Zobacz też 
 szpila
 Artur Szpilka – polski pięściarz